DCMA steht für:
 DC Metro Area, kurz für Washington Metropolitan Area, Metropolregion
 Digital Millennium Copyright Act, US-Urheberrechtsgesetz
 Defense Contract Management Agency, US-Militärorganisation
 Dhow Countries Music Academy, Musikschule in Sansibar (2002)

Abkürzung